Marthaler ist der Familienname folgender Personen:

 Adrian Marthaler (* 1947), Schweizer Autor und Regisseur
 Christoph Marthaler (* 1951), Schweizer Regisseur und Musiker
 Elisabeth Meyer-Marthaler (1916–2001), Schweizer Historikerin
 François Marthaler (* 1960), Schweizer Politiker (Grüne)
 Markus Marthaler (* 1959), Schweizer Autor, Unternehmer und Coach
 Thomas Marthaler (* 1961), Schweizer Sportler und Politiker

Fiktive Person:
 Kommissar Robert Marthaler, eine Figur aus den Romanen von Jan Seghers sowie deren Verfilmungen, siehe Matthias Altenburg #Unter dem Pseudonym Jan Seghers
 Kommissar Marthaler, Verfilmungen als Krimireihe der Seghers-Romane

Siehe auch:
 Marthalen, Gemeinde im Kanton Zürich